Oisy ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Oisy (Aisne)
 Oisy (Nièvre)
 Oisy (Nord)

Mit Namenszusatz:
 Oisy-le-Verger, Département Pas-de-Calais

OISY steht für:
 Flughafen Yasudsch (ICAO-Code), iranischer Flughafen

Abkürzung